La Pro Basketball League 2018-2019, nota anche come EuroMillions Basketball League 2018-2019, è stata la 92ª edizione del massimo campionato belga di pallacanestro maschile. Detentore del titolo è l'Ostenda.

Regular season

Playoff

Tabellone

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019